NGC 4309 (другие обозначения — UGC 7435, IRAS12196+0725, MCG 1-32-25, VCC 534, ZWG 42.51, NPM1G +07.0289, PGC 40051) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4309
Дева (созвездие)